Atkin ist der Familienname folgender Personen:

 A. O. L. Atkin (1925–2008), britisch-US-amerikanischer Mathematiker
 Charles Atkin (1889–1958), britischer Hockeyspieler
 Fred Atkin (1886–1964), englischer Fußballspieler
 Harvey Atkin (1942–2017), kanadischer Schauspieler und Synchronsprecher
 Isabel Atkin (* 1998), britische Freestyle-Skisportlerin
 James Atkin, Baron Atkin (1867–1944), britischer Jurist
 Jen Atkin, Hairstylistin, Unternehmerin und Kolumnistin
 Nicholas Atkin (1960–2009), britischer Historiker
 Sam Atkin (* 1993), britischer Langstreckenläufer
 Tracey Atkin (* 1971), britische Schwimmerin
 Zoe Atkin (* 2003), britische Freestyle-Skierin

Siehe auch:
 Adkin
 Atkins